

Geografia 
 Tétouan – città del Marocco
 Tetuán – distretto di Madrid

Musica 
 Tetuan – gruppo musicale italiano

Trasporti 
 Tetuán – stazione della metropolitana di Barcellona
 Tetuán – stazione della metropolitana di Madrid